Funktionsrättsorganisation (tidigare ofta funktionshinderorganisation eller handikapporganisation) är en typ av intresseorganisation som engagerar personer med funktionsnedsättning av något slag. Ofta arbetar man till exempel med att försöka påverka politiker att se till att det finns hissar och rullstolsramper.

Funktionsrättsrörelsen
Intresseorganisationer